Eye of the Beholder (L'œil du spectateur en anglais), d'après le proverbe anglais Beauty lies in the eye of the beholder, (la beauté est dans l'œil de celui qui regarde) est le titre de :

Roman 

 Eye of the Beholder, le titre original de Mortelle Randonnée, le roman de Marc Behm.

Cinéma 

 Eye of the Beholder, le titre original du Voyeur, le film de Stephan Elliott,  tiré également du roman susnommé.

Épisode 

 Eye of the Beholder, le titre original de l'épisode L'Œil de l'admirateur de la série télévisée La Quatrième Dimension.
 Eye of the Beholder, le titre original de l'épisode L'Œil de l'admirateur de la série télévisée La Treizième Dimension.
 The Eye of the Beholder, le titre original d'un épisode de la série animée Star Trek

Jeu vidéo 

 Eye of the Beholder, un jeu vidéo.

Musique

Chanson 

 Eye of the Beholder est le titre d'une chanson de Metallica dans l'album de 1988 ...And Justice for All.

Album 

 Eye of the Beholder, un album de Chick Corea sorti en 1988.

Références